Суперкубок Португалії з футболу 2021 () — 43-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 липня 2021 року між чемпіоном Португалії клубом Спортінг (Лісабон) і володарем кубка Португалії Брагою.

Матч

Деталі

Посилання
 Матч на soccerway.com 

2021
Португалія
2021 у португальському спорті